3123 Дангем (3123 Dunham) — астероїд головного поясу.
 Дангем (місто) — місто в Канаді.